Hubertstraße steht für:
 Hubertstraße (Cottbus), siehe Liste der Baudenkmale in Cottbus
 Hubertstraße (Essen), siehe Liste der Baudenkmäler in Kray (Essen)
 Hubertstraße (Flörsheim am Main), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Flörsheim am Main

Siehe auch:
 Hubertusstraße